Denise Quiñones – modella portoricana, eletta nel Miss Universo 2001
Francisco de los Ángeles Quiñones – cardinale spagnolo
Francisco de Quiñónez – soldato spagnolo nominato Governatore Reale del Cile 
Hólger Quiñónez – calciatore ecuadoriano
Lee Quinones – graffiti writer statunitense
Willie Quiñones – cestista portoricano